Accolti je priimek toskanske družine, iz katere je izšlo več znanih oseb:
 Benedetto Accolti starejši (1415–1466), italijanski pravnik in zgodovinar;
 Francesco Accolti (prbl. 1416—1488), italijanski pravnik, brat prvega;
 Pietro de Accolti de Aretio (1455-1532), italijanski kardinal;
 Benedetto de Accolti (mlajši) (1497-1549), italijanski kardinal;
 Bernardo Accolti (1465-1536), italijanski pesnik.